

Toponyme 
, avant d'être Jébus, la ville des Jébuséens (selon Josué XV, 8). Après sa prise par le roi David, elle fut nommée Jérusalem, probablement pour renouer le lien avec l'ancienne Salem et le culte de Melchisédech auquel Abraham s'était associé.

Allemagne 
 Salem, commune de l'arrondissement du Lac de Constance, en Bade-Wurtemberg ;
 Salem, commune de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein ;

Espagne 
 Salem, commune de la province de Valence dans la Communauté valencienne ;

États-Unis 
 Salem, capitale de l'État américain d'Oregon ;
 Salem, ville de l'État américain du Massachusetts ;
 l'affaire des sorcières de Salem ;
 Winston-Salem, ville de l'État américain de la Caroline du Nord ;
 d’autres localités des États-Unis sont appelées Salem ou comportent le nom Salem dans leur intitulé :
 Salem, en Alabama ;
 Salem, dans le comté de Fulton, en Arkansas ;
 Salem, census-designated place située dans le comté de Saline, en Arkansas ;
 Salem, en Caroline du Nord ;
 Salem, en Caroline du Sud ;
 Salem, dans le Connecticut ;
 Salem, dans le Dakota du Sud ;
 Salem, en Géorgie ;
 Salem, en Illinois ;
 Salem, en Indiana ;
 Salem, en Iowa ;
 Salem, dans le Kentucky ;
 Salem, dans le Massachusetts ;
 Salem, dans le Maryland ;
 Salem, dans le Nebraska ;
 Salem, dans le comté de Rockingham dans le New Hampshire ;
 Salem, en New Jersey ;
 Salem, dans l'État de New York ;
 Salem, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Salem, au Nouveau-Mexique ;
 Salem, dans le Missouri ;
 Salem, dans l'Ohio ;
 Salem, dans l'Oklahoma ;
 Salem, dans l'Oregon ;
 Salem, dans l'Utah ;
 Salem, en Virginie ;
 Salem, en Virginie-Occidentale ;
 Salem, dans le comté de Kenosha, au Wisconsin ;
 Salem, dans le comté de Pierce, au Wisconsin ;

Inde 
 Salem, ville indienne de l'État de Tamil Nadu ;

Indonésie 
 Salem, district de la province de Java central ;

Royaume-Uni 
 Salem, ville sur l'île de Montserrat (Territoire d'outre-mer) ;

Suède 
 Salem, commune de Suède ;
 Salem, ville centrale de la commune de Salem.

Prénom 
Salem est un prénom arabe masculin (en ) signifiant « esprit saint dans un corps sain » combattant de la paix.

Patronyme 

patronyme composé
  ;

personnalités
 Abdelaziz Salem (19?-19?), dirigeant égyptien de football, premier président de la confédération africaine de football de 1957 à 1958 ;
 Christine Salem (1971-), musicienne réunionnaise, membre du groupe Salem Tradition avant de jouer sous son nom ;
 Farah Salem (née en 2001), gymnaste égyptienne ;
 Gemma Salem (1943-2020), écrivaine suisse ;
 Gérard Salem (1946-2018), essayiste et médecin-psychiatre suisse ;
 Gilbert Salem (1954-), journaliste, écrivain et chroniqueur suisse ;
 Harry Salem, connu comme Henri Alleg (1921-2013), journaliste français ;
 Jean Salem (1952-2018), philosophe français ;
 Lahna Salem (1996-), gymnaste algérienne ;
 Lemine Ould Mohamed Salem (1968-), journaliste mauritanien ;
 Lionel Salem (1883-1942), acteur français de l'entre deux-guerres ;
 Lionel Salem (1937-), chimiste français ;
 Lyes Salem (1973-), acteur, scénariste et réalisateur franco-algérien ;
 Raphaël Salem (1898-1963), mathématicien français ;
 Zouheïra Salem (-2020), chanteuse tunisienne.

Littérature, arts, culture 
 Salem, roman de Stephen King plusieurs fois adapté au cinéma et à la télévision
 Les Vampires de Salem (Salem’s Lot), téléfilm réalisé par Tobe Hooper en 1979, suivi par Les Enfants de Salem (1987)
 Salem, mini-série réalisée par Mikael Salomon en 2004
 Salem, film américain réalisé par Gary Dauberman prévu en 2023
 Salem, groupe de musique américain, fondé en 2008
 Salem, groupe de metal extrême israélien, précurseur de la branche dite « metal oriental », fondé en 1985
 Salem Tradition, groupe musical réunionnais
 Salem la noire, série de bande dessinée
 Les Deux Salem, opéra en un acte de Louis-Joseph Daussoigne-Méhul, livret de Paulin de Lespinasse (1824)
 Les Sorcières de Salem (The Crucible), pièce de théâtre d'Arthur Miller
 Les Sorcières de Salem, film de 1956 adapté de la pièce précédente
 Le Spectre de Salem, roman de Leslie Quirk et Horatio Winslow, en 1928
 , le chat noir (un sorcier condamné à vivre un siècle comme chat) dans la série télévisée Sabrina, l'apprentie sorcière (1996-2003)
 Salem, série télévisée de 2014 de Brannon Braga et Adam Simon avec Shane West et Janet Montgomery
 Salem, une aquarelle de 1908 du peintre anglais Sydney Curnow Vosper

Autres 
 Nombre de Salem, en théorie des nombres
 Salem, une marque de cigarettes
 Salem, un pétrolier libérien sabordé volontairement le  au large du Sénégal, après avoir secrètement déchargé sa cargaison de brut en Afrique du Sud sous embargo
 Salem, un jeu de coopération inspiré de l'univers du mythe de Cthulhu de H. P. Lovecraft
 Laboratoires Salem France, une entreprise pharmaceutique
 Roi de Salem, un des noms de Melchisédech, un personnage biblique qui apparaît dans l’histoire d’Abraham dans le livre de la Genèse

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre
Homonymie de localités aux États-Unis